У́лица И́скры — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Искры — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Искры — улица в Москве.
 Улица Искры — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Искры — улица в Новосибирске.
 Улица Искры — улица в Оренбурге.

Украина 
 Улица Искры — улица в Донецке.
 Улица Искры — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Искринская улица
 Искровский проспект